

Лугова — річка в Республіці Комі, права притока Печори
 Лугова — присілок, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Лугова — присілок, Бердюзький район, Тюменська область
 Лугова — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Лугова — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Лугова — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Лугова — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Лугова — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Лугова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Лугова — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Лугова — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область
 Лугова — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Лугова — присілок, Шатровський район, Курганська область
 Лугова — присілок, Шумерлинський район, Чувашія
 Лугова — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Лугова — село, Вінницька область, Бершадський район
 Лугова — село, Вінницька область, Іллінецький район

Див. також 
 Лугова Могила
 Лугова вулиця

 Лугова Олена Іллівна — український історик, краєзнавець, дослідниця історії України другої половини ХІХ — початку XX століття